Die World Series 1903 war die erste Auflage der modernen World Series, den Finals der Major League Baseball.
Es standen sich zum Abschluss der Saison 1903 der Champion der American League, die Boston Americans, und die Pittsburgh Pirates, der Meister der National League gegenüber. Sieger der Best-Of-Nine Serie waren die Boston Americans mit 5:3 Siegen.

Jeweils zwei Spieler pro Team, die an der World Series teilnahmen, wurden später in die Baseball Hall of Fame aufgenommen. Auf Seiten der Americans wurde diese Ehre Jimmy Collins und Cy Young zuteil, bei den Pirates wurden Fred Clarke und Honus Wagner geehrt.

Übersicht der Spiele

Die Spiele im Einzelnen

Spiel 1 

Donnerstag, 1. Oktober 1903 in den Huntington Avenue Baseball Grounds in Boston

Spiel 2 
Freitag, 2. Oktober 1903 in den Huntington Avenue Baseball Grounds in Boston

Spiel 3 
Samstag, 3. Oktober 1903 in den Huntington Avenue Baseball Grounds in Boston

Spiel 4 
Dienstag, 6. Oktober 1903 im Exposition Park in Pittsburgh

Spiel 5 
Mittwoch, 7. Oktober 1903 im Exposition Park in Pittsburgh

Spiel 6 
Donnerstag, 8. Oktober 1903 im Exposition Park in Pittsburgh

Spiel 7 
Samstag, 10. Oktober 1903 im Exposition Park in Pittsburgh

Spiel 8 
Dienstag, 13. Oktober 1903 in den Huntington Avenue Baseball Grounds in Boston

Einzelnachweise 

1903
Baseball 1903
Sportveranstaltung in Boston
Sportveranstaltung in Pittsburgh
Boston Red Sox
Pittsburgh Pirates